Национальная сборная Гренландии по футболу — футбольная команда, представляющая Гренландию в международных встречах и контролируемая Футбольной Ассоциацией Гренландии. Гренландия не является членом ФИФА или какой-либо из континентальных конфедераций и, следовательно, не может участвовать в Чемпионате мира или других турнирах проводимых под этими эгидами.

С 13 октября 2005 года Гренландия являлась кандидатом в NF-Board, а с 25 марта 2006 года она стала полноценным членом этой организации. Большинство гренландских игроков могут играть за сборную Дании, поскольку Гренландия официально является частью этой страны. После расформирования NF-Board является членом ConIFA.

Текущий состав

Тренеры 

 1977  Нильс Мёллер
 1983  Увдло Якобсен и Элизеус Кройтцманн
 1984  Ларс Лундблад
 1989  Симон Симонсен
 1993—1995  Исаак Нильсен Клейст
 1996  Ульф Абрамсен
 1997—1999  Ларс Ольсвиг и Йенс Йорген Эгеле
 2000—2002  Зепп Пионтек
 2003  Йенс Тан Олесен и  Кристиан Либерт
 2004  Зепп Пионтек
 2005—2010  Йенс Тан Олесен и  Ханс Фредерик Ольсен
 2010—2012  Тоннес Бертельсен и Рене Ольсен
 2013—  Рене Ольсен и  Текле Гебрелул

Островные игры 
 1989: Полуфинал, 4 место
 1991: 1 раунд, 8 место
 1993: Полуфинал, 4 место
 1995: Полуфинал, 4 место
 1997: 1 раунд, 9 место
 1999: Четвертьфинал, 8 место
 2001: 1 раунд, 9 место
 2003: 1 раунд, 10 место
 2005: 1 раунд, 8 место
 2007: Не принимали участия
 2009: 1 раунд, 12 место
 2011: 1 раунд, 11 место

Все международные матчи

Ссылки 
 Матчи сборной Гренландии на сайте gbu.gl
 Сайт Футбольной Ассоциации Гренландии (Kalaallit Nunaanni Isikkamik Arsaattartut Kattuffiat)
 Гренландия на сайте NF-Board
 Сборная Гренландии на Островных играх
 Гренландия на www.fedefutbol.net
 Список матчей сборной Гренландии
 Сборная Гренландии на островных Играх-2011
 Список главных тренеров сборной Гренландии

Гренландия
Футбол в Гренландии
футбол